Denumirea de Kralevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kralevo, un sat în comuna Stambolovo, regiunea Haskovo;
 Kralevo, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște.